Dolberg steht für:

 Dolberg (Ahlen), Ortsteil der Stadt Ahlen, Kreis Warendorf, Westfalen
 Dolberg (Voerendaal), Ortsteil der Stadt Voerendaal, Provinz Limburg, Niederlande
 Dolberg (Adelsgeschlecht), erloschenes westfälisches Edelherrengeschlecht
 R. Dolberg, deutscher Eisenbahnhersteller

Dolberg ist der Familienname folgender Personen:
 Helene Dolberg (1881–1979), deutsche Malerin
 Kasper Dolberg (* 1997), dänischer Fußballspieler

Siehe auch:
 Dölberg
 Dollberg
 Tolberg
 Tollberg